Matsoukas ist der Familienname folgender Personen:

 Eleftherios Matsoukas (* 1990), griechischer Fußballspieler 
 Melina Matsoukas (* 1981), griechisch-amerikanische Musikvideo-Regisseurin